AOS peut signifier :
 Accounting, Organizations and Society, une revue scientifique anglophone ;
 Warhammer Age of Sigmar, un jeu de Games Workshop
 AOS, une société tchèque de distribution de films ;
  ;
 Aos, un court métrage d'animation japonaise de 1964 ;
 en informatique
 architecture orientée services ;
 Alcatel-Lucent Operating System.